Lust for Life (livro),  biografia de Van Gogh escrita por Irving Stone
Lust for Life (filme), produção (1956) baseada no livro, com Kirk Douglas
Lust for Life (álbum de Iggy Pop)
"Lust for Life" (canção de Iggy Pop)
 Lust for Life (álbum de Lana Del Rey)
 "Lust for Life" (canção de Lana Del Rey)

Desambiguações de música
Desambiguações de cinema
Desambiguações de literatura